Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су победиле Андреу Хлавачкову и Пенг Шуај са 6:7(7:4), 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2017.
Отворено првенство Аустралије у тенису — женски парови